2 miejscowości w Polsce:
 Gąsów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno
 Gąsów – osada w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Komprachcice